Famalicão é uma das povoações da freguesia de Arcos, no concelho de Anadia.

A povoação ergue-se num outeiro, na zona baixa e de aluvião formada no vale do rio da Rio da Serra na zona da foz com o rio Cértima (afluente do Vouga). A sul tem a povoação de Três Arcos (na zona da ponte sobre o rio da Serra), a nascente Alfeloas, a poente a Malaposta e Canha, a norte está o limite da freguesia de Arcos com a de Avelãs de Caminho.

De origens muito antigas, figura em mapas medievais com a designação de Foumelican. Na carta de Foral dada a Avelãs de Cima, em 1514, aparece a grafia Famelicam, referindo-se a esta povoação e também Familicam, no Cadastro de 1527. Neste Cadastro, diz-se que o “lugar” tinha, naquela data, 23 moradores o que o tornava bem mais populoso do lugar de Arcos apenas com 12.

Nela está instalado, desde 1925, o Colégio de Nossa Senhora da Assunção, pertencente à Congregação das Irmãs de São José de Cluny, com mais de 1000 alunos, e que leciona desde o ensino pré-escolar até ao fim do secundário.

Possui algum patrimônio construido que merece atenção: Palácio da Graciosa, Palácio Foz de Arouce ou Quinta de Famalicão, a Casa da família Tovar de Lemos (construção seiscentista); a capela de São Mamede no centro da povoação, o Chafariz no largo da capela, e ainda o próprio colégio de Nossa Senhora da Assunção.

Anadia (Portugal)